Сариасия () — название посёлков городского типа в Узбекистане:

 Сариасия — в Кашкадарьинской области.
 Сариасия — в Сурхандарьинской области.